Aafke Steenhuis (1946), Nederlandse schrijver
 Dato Steenhuis (1943), Nederlands procureur-generaal
 Grietje Steenhuis (1944), Nederlandse kunstenaar
 Guusje Steenhuis (1992), Nederlandse judoka.
 Henk Steenhuis (1954), Nederlands journalist
 Jelmer Steenhuis (1954), Nederlandse jurist en ontwerper van puzzels en spellen
 Rob Steenhuis (1949–2018), Nederlands architect
 Wout Steenhuis (1923–1985), Nederlands multi-instrumentalist in jazz en Hawaïaanse muziek

Nederlandse of Vlaamse achternaam